Das American Commercial Lines 200 ist ein Autorennen der NASCAR Camping World Truck Series, welches jährlich auf dem Atlanta Motor Speedway in Hampton im US-Bundesstaat Georgia, rund 32 km südlich von Atlanta stattfindet. Das Rennen ist noch sehr jung und wurde im Jahre 2004 erstmals ausgetragen. Seit dieser ersten Austragung wurde die zu bewältigende Renndistanz nicht verändert. Jedoch gab es in den Jahren 2004, 2005 und 2006 aufgrund einer Gelbphase kurz vor Ende des Rennens ein Green-White-Checkered-Finish, was eine Verlängerung der Distanz um ein paar Runden zur Folge hat.

Der Sponsor EasyCare Vehicle Service Contracts, der das erste Rennen im Jahre 2004 sponserte, war von 2005 bis 2007 Sponsor des anderen Camping-World-Truck-Series-Rennens auf dem Atlanta Motor Speedway, dem jetzigen Georgia 200. In der Saison 2005 trug dieses Rennen den Namen „World Financial Group 200“, 2006 wurde das Rennen von John Deere gesponsert.

Bisherige Pole-Positions und Rennsieger 

* = Green-White-Checkered-Finish

Weblinks 
 Offizielle Website des Atlanta Motor Speedway

NASCAR-Camping-World-Truck-Series-Rennen
Sportveranstaltung in Hampton (Georgia)